Jaskinia Głęboka může být:

 Jaskinia Głęboka – jeskyně, Podlesice, Slezské vojvodství, Polsko
 Jaskinia Głęboka (Stołow) –  jeskyně, hora Stołow, Beskid Śląski, Slezské vojvodství, Polsko
 Jaskinia Głęboka – nazývaná také Jaskinia Maszycka, Ojcowský národní park, Malopolské vojvodství, Polsko
 Jaskinia Głęboka – nazývaná také Studnisko, Sokola Góra, Slezské vojvodství, Polsko